Bataafsche Import Maatschappij, voormalig Shell-bedrijf in Nederland
 Bossche InvesteringsMaatschappij, opgericht door gemeente ’s-Hertogenbosch en KvK
 BIM (motorfiets), een Japans motorfietsmerk
 BIM (brandstofmerk), een keten van tankstations in Nederland
 Beroepsvereniging van Improviserende Musici
 Bimhuis (oorspronkelijk: BIM-huis), een muziekzaal in Amsterdam, opgericht door deze vereniging
 Bouwwerkinformatiemodel (Building Information Model), werkwijze rond digitale 3-dimensionale modellen in de bouw
 Bim (strip), een reeks ondertekststripverhalen door Piet van Elk en diverse scenaristen.
 BIM (zangeres), een Britse zangeres